Le terme Histoires vraies peut désigner des histoires (aventures) véritables, qui se sont vraiment passées.

Il désigne aussi notamment :

Littérature
 Histoires vraies, ou Histoire véritable, un récit de Lucien de Samosate, composé au  ;
 Histoire Véritable, un conte philosophique écrit par Montesquieu au  ;
 Histoire vraie, une nouvelle de Guy de Maupassant parue en 1882 ;

Périodiques
 Histoires vraies de l'aviation, une revue française parue de 1989 à 1992 ;
 Je lis des histoires vraies, un magazine pour enfant de Fleurus Presse.

Audiovisuel
 Histoire vraie, un film franco-américano-britannique sorti en 1999, réalisé par David Lynch.
 Histoires vraies, une émission de télévision diffusée de 1990 à 1992 sur La Cinq.

Homonymie de titre